Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2022 – turniej, który odbył się w dniach 15 - 22 maja 2022 w szwedzkim Jönköpingu. Mistrzami świata juniorów zostali Szkoci, a mistrzyniami świata juniorów, jako pierwsza azjatycka drużyna w historii, Japonki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 13 państw.

Turniej pierwotnie miał się odbyć w marcu 2022, został jednak przełożony na maj z powodu pandemii COVID-19.

Gospodarz 
Szwecja gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz czwarty (ostatni raz w 2012). Po raz pierwszy odbyły się one w Jönköpingu.

Kwalifikacje 
Do turnieju zakwalifikowało się 6 najlepszych reprezentacji z ostatnich mistrzostw oraz reprezentacje Szwecji, które otrzymały miejsce jako gospodarze. Stawkę miały uzupełnić 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2022. Z powodu pandemii COVID-19 mistrzostwa dywizji B zostały jednak odwołane. W tej sytuacji Światowa Federacja Curlingu zdecydowała o przyznaniu miejsc trzem najwyżej sklasyfikowanym narodom, które nie uzyskały kwalifikacji na podstawie ostatnich mistrzostw.

4 marca 2022 Światowa Federacja Curlingu wykluczyła Rosjan z rywalizacji w organizowanych przez siebie zawodach z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. 23 marca 2022 poinformowano, że miejsce Rosjan zajmie Korea Południowa. Miejsce Rosjanek zaproponowano najpierw Węgrom, którzy nie przyjęli zaproszenia, z powodu zbyt krótkiego czasu pozostałego na przygotowanie drużyny. Drugą zaproszoną drużyną żeńską została Szkocja, która wyraziła chęć uczestnictwa w turnieju.

Kobiety 
 gospodarz: Szwecja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2020: Kanada, Korea Południowa, Rosja, Japonia, Szwajcaria, Dania
 3 najwyżej sklasyfikowane reprezentacje wśród pozostałych narodów: Łotwa, Norwegia, Stany Zjednoczone
 dodatkowe zaproszenie: Szkocja

Mężczyźni 
 gospodarz: Szwecja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2020: Kanada, Szwajcaria, Szkocja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone
 3 najwyżej sklasyfikowane reprezentacje wśród pozostałych narodów: Włochy, Nowa Zelandia, Norwegia
 dodatkowe zaproszenie: Korea Południowa

Kobiety

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2022
curling
2022 w Szwecji
Sport w Jönköping
Curling w Szwecji